Хасићи могу бити:

 Хасићи (Гламоч), насеље у општини Гламоч, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Хасићи (Кључ), насеље у општини Кључ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ